Страж ( — відповідає східнослов'янській повноголосній формі «сторож») — термін, що має кілька значень:
 Страж — особа (переважно озброєна), яка стереже, охороняє від нападу, ворожих дій.
 Страж — той, хто захищає, оберігає, пильно стежить за недоторканністю чогось.
 Страж — у застарілому вжитку означає «сторожа, варта» («держати страж»).
 БМПТ «Страж» — дослідна українська бойова машина підтримки танків на шасі танка Т-64.

Топонім 

 Страж () — пасажирський залізничний зупинний пункт Мінського відділення Білоруської залізниці.

 Страж — село в гміні Сокулка Сокульського повіту Підляського воєводства.
 Страж — лісова осада в гміні Чарна-Білостоцька Білостоцького повіту Підляського воєводства.

  — громада в окрузі Домажліце.
  — населений пункт в окрузі Тахов.
 Страж — частина міста Міротіце в окрузі Пісек.
 Страж — частина громади Кржимов в окрузі Хомутов.
 Страж — частина міста Сушице в окрузі Клатови.
 Страж — місцина в селі Постоупки, частини окружного міста Кромержиж.

 Страж — поселення в селі Соломоново Ужгородського району Закарпатської області на північ від залізничної лінії.

Див. також 
 Чоп (Страж) — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні зі Словаччиною.
 Біла Страж — село в Польщі, в гміні Кліщелі Гайнівського повіту Підляського воєводства.
 Warcraft: Останній Страж
 Стражі
 Стражник (значення)

Примітки